De Supercoppa 2020 was de 33ste editie van de strijd om de Italiaanse supercup. De wedstrijd vond op 20 januari 2021 plaats in het Mapei Stadium - Città del Tricolore in Reggio Emilia. Kampioen Juventus nam het op tegen bekerwinnaar Napoli. Het duel eindigde in een 2-0-overwinning voor Juventus. De club won de Supercoppa voor de negende keer.

Wedstrijdgegevens

Zie ook
Serie A 2019/20
Coppa Italia 2019/20

2020
Juventus FC
SSC Napoli